Тюли́н Озе́н (; род. 24 декабря 1979 года) — турецкая актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Тюлин Озен родилась в 1979 году в семье инженеров; старшая из двоих детей. Обучалась в измирском Анатолийском лицее Борновы, затем — в стамбульском техническом университете электротехники и театральной школе Йедитепе. Большой кинодебют Тюлин состоялся в 2005 году, когда она сыграла главную роль в фильме «Падение ангела»; за роль в этом фильме актриса получила премию «Золотой апельсин». С 2015 года Тюлин играет роль валиде Хандан Султан в телесериале «Великолепный век. Империя Кёсем». Также снимается в рекламе и играет в театре 
.

Фильмография

Театральные работы

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Лауреаты премии «Золотой апельсин»